Fidlovačka může být:

 fidlovačka (nástroj) – ševcovský nástroj k hlazení kůže, jednalo se o tzv. "fidlování"
 fidlovačka (slavnost) – tradiční slavnost pražských ševců na Nuselské louce, při níž byl slavnostně nošen ševcovský nástroj fidlovačka
 Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka – divadelní hra Josefa Kajetána Tyla, jejíž součástí je píseň Kde domov můj
 Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (film) – československý filmový muzikál z roku 1930 natočený na motivy stejnojmenné divadelní hry Josefa Kajetána Tyla
 Divadlo Na Fidlovačce – pražské nuselské divadlo (obnovené prostřednictvím Nadace Fidlovačka v pražské ulici Na Fidlovačce)
 Fidlovačka (park) – park před Divadlem na Fidlovačce

Externí odkazy